Centuri (Francia) – comune francese della Corsica settentrionale.
Centuri (azienda) – distributore di videogiochi arcade statunitense